Пье́ро То́зи (; 10 апреля 1927, Сесто-Фьорентино, Италия — 10 августа 2019, Рим, Италия) — итальянский художник по костюмам кино и театра, лауреат премий «BAFTA», «Давид ди Донателло» за лучший костюм, «Серебряная лента», «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2014).

Биография 
Пьеро Този родился 10 апреля 1927 года в Италии в коммуне Сесто-Фьорентино, регион Тоскана, провинция Флоренция. Его детство пришлось на военные годы, семья жила очень бедно и часто голодала. С детства Този полюбил рисовать и, оказавшись после войны во Флоренции, зарисовывал лица и платья оперных примадонн, которых видел на обложках журналов и афишах театров.

Пьеро Този поступил учиться рисовать в художественную школу Liceo Artistico, после окончания которой окончил Флорентийскую Академию искусств.

Пьеро Този много работал над созданием исторических костюмов для кинематографа, стараясь воссоздавать костюмы ушедших эпох максимально достоверно и аутентично: использовал настоящие старинные ткани и отделку того времени, делал настоящий крой той поры и пошив по образцам из модных журналов ушедших эпох, уделял большое внимание подлинности в мельчайших деталях. Для работы над историческим костюмом Този много времени проводил в музеях и библиотеках: например, перед съёмками фильма «Людвиг» он специально ездил в Вену, где собирал материал для фильма.

Основой карьеры Пьеро Този стало многолетнее сотрудничество с великим итальянским режиссёром Лукино Висконти. В 1952 году Висконти пригласил Този для создания костюмов фильма «Самая красивая». Следующим фильмом Висконти, в котором работал Този, стал в 1954 году фильм «Чувство», действие которого разворачивается во времена Рисорджименто. В этом фильме Този работал вместе с опытным французским художником по костюмам Марселем Эскофье, отвечавшим за костюмы главных героев. Този в этом фильме проектировал костюмы для второстепенных персонажей: солдат, крестьян. В 1963 году Висконти снимает фильм «Леопард», действие которого снова происходит в то же время, что и в фильме «Чувство». В «Леопарде» режиссёр поручил Пьеро Този отвечать за все костюмы актёров — от главных до второстепенных. Для многих фильмов исторические материалы или костюмы были предоставлены фирмой Тирелли — например, для фильма Висконти «Смерть в Венеции» (1971). Кроме этого, Пьеро Този также создал костюмы для следующих фильмов Висконти: «Белые ночи» (1959), «Рокко и его братья» (1960), «Посторонний» (1967), «Гибель богов» (1969), «Людвиг» (1972), «Невинный» (1976). Фильм «Невинный» — экранизация одноимённого романа Габриеле Д’Аннунцио — стал последней совместной работой Пьеро Този и Лукино Висконти, потому что вскоре после съёмок этого фильма Висконти умер 17 марта 1976 года.

В 1968 году Пьеро Този был художником-постановщиком в фильме «Три шага в бреду» Федерико Феллини. В 1969 году заметной работой Пьеро Този стали костюмы в фильме Пьера Паоло Пазолини «Медея». Пьеро Този много сотрудничал с режиссёром Мауро Болоньини. Одной из лучших работ Този у Болоньини стали костюмы в фильме «Подлинная история дамы с камелиями» в 1981 году.

Режиссёр Франко Дзеффирелли, с которым они дружили много лет, приглашал Пьеро Този для создания костюмов в таких своих фильмах, как, например, «Травиата» (1982, фильм-опера), «Воробей» («История черноголовки») (1993).

Пьеро Този создавал костюмы для театра: в частности, для оперных театральных спектаклей с участием Марии Каллас.

Преподавал в Экспериментальном киноцентре, а также передавал свой опыт коллегам: так, например, художники по костюмам Милена Канонеро и Габриэлла Пескуччи, считающиеся его ученицами, неоднократно получали премию «Оскар» за свои костюмы.

За своё творчество Пьеро Този неоднократно получал престижные награды разных стран: 2 раза был удостоен награды Британской киноакадемии — Премии BAFTA за лучший дизайн костюмов: в 1971 году за фильм Висконти «Смерть в Венеции» и в 1983 году за фильм-оперу Дзеффирелли «Травиата»; 3 раза был удостоен награды «Давид ди Донателло» за лучший костюм; 8 раз — премии «Серебряная лента».

Пьеро Този 5 раз был номинирован на премию «Оскар» в категории лучший костюм с фильмами «Леопард», «Смерть в Венеции», «Людвиг», «Клетка для чудаков», «Травиата».

В 2014 году Пьеро Този вручена Премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

С конца сентября 2014 года по начало января 2015 года во флорентийской галерее костюма проходила выставка костюмов Пьеро Този «Omaggio al Maestro Piero Tosi» («В знак признательности к Мастеру Пьеро Този»).

Избранная фильмография 

 Художник по костюмам

  — Самая красивая / Bellissima, реж. Л. Висконти
  — Чувство / Senso, реж. Л. Висконти
  — Искусство устраиваться / L’arte di arrangiarsi, реж. А. Сорди
  — Сестра Летиция / Suor Letizia
  — Белые ночи / Le notti bianche, реж. Л. Висконти
  — Отдых в Искья / Vacanze a Ischia
  — Мариза-кокетка / Marisa la civetta, реж. М. Болоньини
  — Молодые мужья / Giovani mariti, реж. М. Болоньини
  — / Policarpo, ufficiale di scrittura, реж. Марио Сольдати
  — Вертись сам! / Arrangiatevi! , реж. М. Болоньини
  — Рокко и его братья / Rocco e i suoi fratelli, реж. Л. Висконти
  — Красавчик Антонио / Il bell’Antonio, реж. М. Болоньини
  — Любовь в Риме / Un amore a Roma, реж. Д. Ризи
  — Бездорожье / Ля Вьячча / La viaccia, реж. М. Болоньини
  — Верхом на тигре / A cavallo della tigre, реж. Л. Коменчини
  — Дряхлость / Senilità , реж. М. Болоньини
  — Леопард / Il gattopardo, реж. Л. Висконти
  — Вчера, сегодня, завтра / Ieri, oggi, domani, реж. В. де Сика
  — Товарищи / I compagni, реж. Марио Моничелли
  — Посетитель / La visita
  — В погоне за «Лисом» / Caccia alla volpe, реж. В. де Сика
  — Посторонний / Lo straniero, реж. Л. Висконти
  — Ведьмы / Le streghe
  — Бесподобный / Matchless
  — Арабелла / Arabella, реж. М. Болоньини
  — Привидения по-итальянски / Questi fantasmi, реж. Р. Кастеллани
  — Три шага в бреду / Histoires extraordinaires, реж. Ф. Феллини
  — Meдея / Medea, реж. П. Пазолини
  — Гибель богов / La caduta degli dei, реж. Л. Висконти
  — Смерть в Венеции / Morte a Venezia, реж. Л. Висконти
  — Людвиг / Ludwig, реж. Л. Висконти
  — Бубу / Bubù , реж. М. Болоньини
  — Ночной портье / Il portiere di notte, реж. Л. Кавани
  — Коварство / Malizia, реж. С. Сальваторе
  — Хотим полковников / Vogliamo i colonnelli
  — По невинным ступеням / Per le antiche scale, реж. М. Болоньини
  — Либера, любовь моя / Libera, amore mio, реж. М. Болоньини
  — Невинный / L’innocente, реж. Л. Висконти
  — По ту сторону добра и зла / Al di là del bene e del male, реж. Л. Кавани
  — Мнимый больной / Il malato immaginario
  — Подлинная история дамы с камелиями / La storia vera della signora dalle camelie, реж. М. Болоньини
  — Кожа / La pelle, реж. Л. Кавани
  — Травиата / La traviata, реж. Ф. Дзеффирелли
  — По ту сторону двери / Oltre la porta, реж. Л. Кавани
  — Клетка для чудаков / La cage aux folles 3 — 'Elles' se marient
  — Невеста насилия (Крёстная мать 2) / Vendetta: Secrets of a Mafia Bride (ТВ), реж. Стюарт Марголин
  — Воробей (История черноголовки) / Sparrow / Storia di una capinera, реж. Ф. Дзеффирелли
  — Экстаз / Estasi
  — Ключи от дома / Le Chiavi di casa, реж. Джанни Амелио
  — Дань уважения Риму (короткометражный) / Omaggio a Roma, реж. Ф. Дзеффирелли

Всего в фильмографии Пьеро Този насчитывается свыше 60 фильмов.

Театр 
 Художник по костюмам
(неполный перечень)

Опера 
  — «Сомнамбула» Винченцо Беллини, постановка Лукино Висконти, театр «Ла Скала» (Милан), дирижёр Леонард Бернстайн, в главных партиях Мария Каллас, Чезаре Валлетти
  — «Макбет» Джузеппе Верди, постановка Лукино Висконти, Фестиваль де Deux Mondes в Сполето, дирижёр Томас Schippers, в главных партиях Уильям Чепмен, Cannine Torre

Драма 
  — «Трактирщица» Карло Гольдони, постановка Лукино Висконти, театр «Ла Фениче» (Венеция), в главных ролях Марчелло Мастроянни, Паоло Стоппа

Награды, номинации

Награды 

 2 премии BAFTA
  — «Смерть в Венеции»
  — «Травиата»

 3 премии «Давид ди Донателло» за лучший костюм
  — «Подлинная история дамы с камелиями»
  — «Воробей» («История черноголовки»)
  — David del Cinquantenario

 8 премий «Серебряная лента»
  — Policarpo, ufficiale di scrittura
  — «Ла Вьячча»
  — «Дряхлость»
  — «Леопард»
  — «Смерть в Венеции»
  — «Коварство»
  — «Травиата»
  — «Воробей» («История черноголовки»)

 Другие награды
  — Премия Globo d’oro (за достижения в карьере)
  — Почётная Премия «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе

Номинации 

 5 номинаций на «Оскар»
  — «Леопард»
  — «Смерть в Венеции»
  — «Людвиг»
  — «Клетка для чудаков»
  — «Травиата»

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Статьи и ресурсы
 
 
 Биография Пьеро Този в «Энциклопедии кино» (2004)
 Биография Пьеро Този, фото
 Интервью Пьеро Този
 Интервью Пьеро Този. 09.04.2013
 Интервью Пьеро Този: «„Оскар“? Я предпочёл бы получить его во времена „Леопарда“». 09.09.2013, «La Repubblica Firenze»
 «Пьеро Този: „Оскар“ для маэстро» (биография, фильмография, фото)
 Фото
 Фотография костюма Пьеро Този: к/ф «Леопард»
 Фотография костюма Пьеро Този: к/ф «Людвиг»
 Фотографии костюмов Пьеро Този на сайте Тирелли: к/ф «Воробей» («История черноголовки»), «Травиата»
 Фотографии костюмов Пьеро Този на сайте Тирелли: к/ф «Подлинная история дамы с камелиями», «Невинный»
 Фотографии костюмов Пьеро Този на сайте Тирелли: к/ф «Людвиг»
 Фотографии костюмов Пьеро Този на сайте Тирелли: к/ф «Смерть в Венеции», «Медея»
 Фотографии костюмов Пьеро Този на сайте Тирелли: к/ф «Леопард» 
 Фотографии костюмов Пьеро Този
 Фотографии костюмов Пьеро Този: выставка во Флоренции, ноябрь 2014 г.
 Ноябрь 2014 г.: выставка костюмов Пьеро Този во Флоренции (фотографии)
 Видео
 Док. фильм о Пьеро Този на YouTube (часть 1)
 Док. фильм о Пьеро Този на YouTube (часть 2)
 Док. фильм о Пьеро Този на YouTube (часть 3)
 Док. фильм о Пьеро Този на YouTube (часть 4)

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Серебряная лента»
Лауреаты премии «Волосы Вероники»